The Fight Song – singolo di Marilyn Manson del 2001
 The Fight Song – singolo dei Sanctus Real del 2005
 The Fight Song – brano musicale della Washington State University

Pagine correlate 
 Fight Song